Gymea Bay kan syfta på följande platser:

Australien 

 Gymea Bay (vik), New South Wales, 
 Gymea Bay (del av en befolkad plats), New South Wales, Sutherland Shire, 

Robotskapade Australienförgreningar